Narborough peut désigner :

 Narborough (Leicestershire)
 Narborough (Norfolk)